Строкин — русская фамилия. Известные носители:
 Строкин, Андрей Александрович (род. 1977) — российский пловец.
 Строкин, Михаил Порфирьевич (1832—1887) — русский духовный композитор.
 Строкин, Николай Иванович (1906—1972) — советский государственный деятель. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1956—1966 годах.
 Строкин, Олег Николаевич (1960—2014) — начальник управления ФСБ России по Брянской области, генерал-майор.
 Строкина, Анастасия Игоревна (род. 1984) — российская детская писательница, прозаик, поэтесса, переводчик.